«Ая́ччо» () — французский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб был основан в 1910 году, гостей принимает на арене «Стад Франсуа Коти». Президентом клуба с июля 2008 года является Ален Орсони. Наивысшее достижение клуба в чемпионате Франции — 6-е место в сезоне 1970/71. Помимо этого, «Аяччо» дважды становился чемпионом Лиги 2 в сезонах 1966/67 и 2001/02, а также выигрывал Национальный чемпионат Франции 1997/98. С сезона 2022/23 выступает во французской Лиге 1.

История 
ФК «Аяччо» был основан в 1910 году. В 1965 году получил статус профессионального клуба. Первоначально на гербе «Аяччо» был изображён белый медведь, однако позже было решено видоизменить флаг в пользу более стильной эмблемы, содержащей элементы корсиканского флага.

В 1967 году «Аяччо» стал первым корсиканским клубом, поднявшимся в высший дивизион Франции.

Домашний стадион — «Франсуа Коти». До 1968 года команда играла на стадионе «Жан Луи», построенном на месте песчаного карьера.

Игры «Аяччо» с клубом «Бастия» известны как . В городе Аяччо также имеется клуб «Газелек».

Достижения 
Лига 2
 Чемпион (2): 1966/67, 2001/02

Лига 3
 Чемпион: 1997/98

Корсиканская лига
 Чемпион (9): 1920, 1921, 1934, 1939, 1948, 1950, 1955, 1964, 1994

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#E00000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#000000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#E00000" align="left" |

Тренеры 

  Жан Пьетри (до 1955)
  Феликс Пиронти (1955—1957)
  Мишель Брюссо (1957—1958)
  Жан Лон (1958—1959)
  Жан-Пьер Найер (1959—1963)
  Мохамед Азуз (1963—1964)
  Эрнст Стояспал (1964—1965)
  Альберто Муро (1965—1970)
  Луи Он (1970—1971)
  Антуан Куиссар (1971—1972)
  Андре Мори (1972—1973)
  Луи Он (1973—1974)
  Жюль Аккорси (1974—1975)
  Ален Мистр (1975—1976)
  Франсуа Паоли (1976—1978)
  Абдерраман Азуз (1978—1979)
 неизвестно (1979—1992)
  Батист Жентили (1 июля 1992 — 30 июня 2001)
  Роллан Курбис (1 июля 2001 — 30 июня 2003)
  Доминик Бижота (1 июля 2003 — 21 сентября 2004)
  Оливье Панталони (и. о.) (21 сентября — 4 октября 2004)
  Роллан Курбис (4 октября 2004 — 12 января 2006)
  Жозе Паскуалетти (12 января — 30 июня 2006)
  Руд Крол (1 июля 2006 — 31 мая 2007)
  Гернот Рор (31 мая 2007 — 29 августа 2008)
  Жозе Паскуалетти (29 августа 2008 — 23 февраля 2009)
  Оливье Панталони (23 февраля 2009 — 13 июня 2012)
  Алекс Дюпон (22 июня — 17 декабря 2012)
  Альбер Эмон (21 декабря 2012 — 28 мая 2013)
  Фабрицио Раванелли (7 июня — 2 ноября 2013)
  Кристиан Браккони (и. о.) (3 ноября 2013 — ноябрь 2014)
  Оливье Панталони (ноябрь 2014 — )

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Франции